

Patronyme 

 Ayoub Kara (né en 1955), homme politique druze israélien ;
 Buse Melis Kara (née en 1998), joueuse de volley-ball turque ;
 Emine Kara (années 1970-2022), combattante et militante kurde ;
 Iouri Kara (né en 1954), réalisateur, scénariste et producteur russe de cinéma ;
 Jūrō Kara (1940-), acteur, dramaturge et écrivain japonais ;
 Sergey Kara-Murza (1939-), chimiste, historien, philosophe politique et sociologue soviétique puis russe ;
 Vincent Kara (1989-), joueur de hockey sur glace français ;
 Vladimir Kara-Mourza (1981-), homme politique russe ;
 Vladislav Kara (1998-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Yadé Kara (née en 1965), journaliste et romancière allemande.

Prénom

Géographie 

 mer de Kara, une mer de l'océan Arctique située en Russie ;
 Kara, un fleuve de Russie ;
 détroit de Kara, un détroit de l'océan Arctique faisant communiquer la mer de Kara avec la mer de Barents ;
 région de la Kara, une région du Togo ;
 Kara, une ville du Togo, chef-lieu de la région de la Kara ;
 Lama-Kara, une ville du Togo ;
 Kara, un lac situé en Bolivie.

Autre 
 Classe Kara, une classe de croiseur lance-missile de la marine soviétique puis de la marine russe
 kara, une langue océanienne de Nouvelle-Irlande
 Karas, une ethnie d'Éthiopie
 Karas, une tribu amérindienne ancienne d'Amérique du sud, qui vivait au nord de Quito sur le territoire actuel de l'Équateur, et qui fut soumise vers 1523 avec difficulté par les Incas, après une guerre cruelle d'une dizaine d'années sous le règne de Huayna Capac, le Sapa Inca XI
 Kara, un auteur de bande dessinée
 Kara, un groupe de K-pop
 KARA, une extranet de l'opérateur de téléphonie mobile français SFR
 karaage, un poulet frit à la japonaise
 kara, une bracelet symbolisant l'unité à Dieu chez les sikhs
 Kara-indash, un roi de Babylone de la fin du  av. J.-C

Référence 

Homonymie de patronyme turc
Homonymie de toponyme